Лига 2 Футбольной лиги 2009/10 () — 6-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и еще победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и переидут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Брентфорд
 Эксетер Сити
 Уиком Уондерерс
 Джиллингем

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Честер Сити
 Лутон Таун

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Нортгемптон Таун
 Крю Александра
 Челтнем Таун
 Херефорд Юнайтед

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Бертон Альбион
 Торки Юнайтед

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010